Le mot peninsularis est une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin) d'un adjectif latin signifiant « péninsulaire, de la péninsule ».

En taxonomie, le mot peninsularis est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales ou végétales rencontrées sur une péninsule. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique